Блест Гана () — фамилия.

Известные носители 
 Блест Гана, Альберто (1830—1920) — чилийский писатель-прозаик и дипломат.
 Блест Гана, Гильермо (1829—1905) — чилийский поэт.